

Musica 
 Jerusalema – singolo di Master KG.

Film e televisione 
 Jerusalema – film sudafricano del 2008 scritto e diretto da Ralph Ziman.

Pagine correlate 
Jerusalem